Pojem Le Colonel Chabert má vícero významů.

 Originální název románu Plukovník Chabert Honoré de Balzaca z roku 1832.

 Francouzské filmové verze díla:
 Le Colonel Chabert z roku 1911 režisérů André Calmettese a Henri Pouctala. 
 Le Colonel Chabert z roku 1943 režiséra René Le Hénaffa. 
 Le Colonel Chabert z roku 1994 režiséra Yvese Angela. 
 Le Colonel Chabert – epizoda seriálu Au théâtre ce soir z roku 1978 režiséra Pierra Sabbagha.